Сезон 2017/2018 — 87-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании.

29 мая 2017 года было объявлено о назначении нового главного тренера; им стал испанский специалист Эрнесто Вальверде, до этого возглавлявший четыре года «Атлетик Бильбао».

3 августа закончилась так называемая «Сага о Неймаре». Бразильский нападающий покинул клуб после долгих слухов и перешел во французский «Пари Сен-Жермен» за рекордные для футбола 222 миллиона евро, которые были прописаны в сумме отступных игрока. По официальным данным, бразилец сам заплатил каталонскому клубу эти деньги и стал свободным агентом, а значит принципы финансового fair-play не были нарушены.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Домашний комплект был представлен публике 29 мая 2017 года. На футболке с нынешнего сезона будет располагаться логотип японской коммерческой компании Rakuten; комплект был представлен в синих цветах, с красным нанесением вдоль по центру, а также по бокам. Домашний комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах, насыщенно синий цвет фона на котором стилистически изображены гранатовые полоски (кстати, такая же комбинация гранатовых полос на синем фоне реализована и в актуальной версии герба клуба). Выездная футбольная форма ФК "Барселона" 2017/2018 реализована в светло-голубом оттенке, с тонкой гранатовой окантовкой воротника сзади.

Полный состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 338 300 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 226 000 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Игроки, которые по ходу сезона покинули свой клуб

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Товарищеские матчи

Кубок Гампера

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2017/2018
Барселона